Владимир Сухарев:
 Сухарев, Владимир Георгиевич (1924—1997) — советский легкоатлет, спринтер.
 Сухарев, Владимир Григорьевич (род. 1946) — советский футболист.
 Сухарев, Владимир Иванович — д.м.н., д.б.н., профессор